Первый розыгрыш Кубка России по футболу проводился со 2 мая 1992 года по 13 июня 1993 года. Обладателем трофея стало московское «Торпедо».

В Кубке России играли и провели свои фактические матчи только клубы, прошедшие лицензирование и допущенные ПФЛ к играм чемпионата страны. Команды «Башсельмаш» (Нефтекамск) и ЭВМ (Рузаевка), участники предыдущего первенства 1991 года, не получили лицензии ПФЛ. Команды «Маккаби» (Москва) и «Олимпия» (Кирово-Чепецк) также не были допущены к соревнованиям ПФЛ. . На момент жеребьёвки их судьба была не определена, и в сетке Кубка оба клуба записаны в разных парах под разными названиями (есть сведения, что в сетку кубка была включена команда «Зенит» Арзамас, представлявшая Арзамасский приборостроительный завод). Все недопущенные команды были сняты с игр Кубка России, а их соперники получили технические победы.

Также из 115 команд второй лиги 6 команд: «Ритм» (Белгород), «Ротор»-д (Волгоград), «Текстильщик»-д (Камышин), «Мосэнерго» (Москва), «Ангара» (Богучаны) и «Политехник-92» (Барнаул) на момент жеребьевки Кубка отказались в нём играть.

Команда «Металлург» Алдан, начав турнир с 1/512 финала, следующие четыре круга прошла за счёт технических побед и достигла 1/16 финала.

1/512 финала

1/256 финала 
Команда из Санкт-Петербурга «Биосвязь-Студент», победившая в 1/256 финала и прошедшая дальше,
в играх 1/128 финала переименована в «Галакс».

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
Кубок России на WildStat.ru

Кубок России по футболу
Футбол в России в 1993 году
Футбол в России в 1992 году